Jagiellonia Białystok w sezonie 2020/2021 przystąpiła do rozgrywek piłkarskiej Ekstraklasy oraz Pucharu Polski (od 1/32). Klub rozgrywa swoje mecze na Stadionie Miejskim w Białymstoku o pojemności 22.386 miejsc. Sektor gości wynosi 1027 miejsc, wraz ze strefami buforowymi około 2200 miejsc.

I poziom rozgrywkowy 
Z powodu braku wystarczającej liczby terminów na 37 kolejek władze ekstraklasy zdecydowały rozegrać sezon 2020/21 w formacie ESA-30, czyli powrócono do systemu każdy z każdym bez podziału na dodatkowe grupy. Na tę decyzję wpływ miały wydarzenia związane z pandemią koronawirusa, która wymusiła przesunięcie minionego sezonu oraz przeniesienie mistrzostw Europy na czerwiec 2021. Sezon rozpocznie się 22 sierpnia 2020 roku, a zakończy 16 maja 2021. Zgodnie z regulaminem z ekstraklasy spadnie jedna drużyna, a awansują 3. Związane jest to z poszerzeniem ligi od sezonu 2021/22 do 18 zespołów. Dodatkowo w sezonie 2020/21 każda z drużyn będzie mogła wykonać pięć zmian.

Z dniem 27.07.2020 oficjalnie Jagiellonia powróciła do starego herbu, tzw. "starej Jotki". Stało się tak za sprawą referendum zorganizowanego wśród kibiców, którzy w styczniu 2020 wybrali "starą Jotkę" przewagą głosów 84% do 16%.

Z dniem 29 lipca 2020 sponsorem technicznym Jagiellonii została włoska firma odzieżowa Kappa.

Przed rozpoczęciem sezonu z dniem 30 lipca 2020 z posady trenera został zwolniony Iwajło Petew. Bułgarski szkoleniowiec spędził w Białymstoku zaledwie jedną rundę, według prezesa Cezarego Kuleszy to wystarczyło, aby negatywnie ocenić pracę szkoleniowca. Nowym trenerem żółto-czerwonych został Bogdan Zając, który w latach 2009-2019 pełnił funkcję asystenta Adama Nawałki. Bogdan Zając związał się z Jagiellonią rocznym kontraktem z możliwością przedłużenia o rok. W nowym sztabie zespołu znaleźli się także: Jarosław Tkocz - trener bramkarzy, Stanisław Gadziński - trener przygotowania motorycznego, Gerard Juszczak - asystent i analityk. W sztabie pozostanie również Rafał Grzyb pełniący funkcję II trenera.
17 marca 2021 z posady szkoleniowca został zwolniony Bogdan Zając, a jego miejsce do końca sezonu zajął Rafał Grzyb.

W roli beniaminka wystąpiły drużyny Stali Mielec awans z 1 m-ca, Podbeskidzia Bielsko-Biała awans z 2 m-ca oraz awans po barażach Warta Poznań.

Głównym sponsorem w sezonie jest firma bukmacherska STS.

Tabela 

 Cracovia została ukarana pięcioma punktami ujemnymi za przewinienie korupcji w sezonie 2003/2004.
 W związku ze zdobyciem Pucharu Polski przez Raków Częstochowa, w Lidze Konferencji Europy zagra czwarta drużyna ekstraklasy.

Mecze 
Zgodnie z decyzją rządu uległy zmianie dotychczasowe obostrzenia dotyczące ilości kibiców na stadionie, od 24 lipca 2020 dopuszczalna liczba kibiców to 50% pojemności stadionu.

 W kolumnie „L.p.” obok numeru meczu rozgrywanego w danym sezonie podana jest w nawiasie (1) liczba meczów rozgrywanych w ekstraklasie (najwyższej klasie rozgrywkowej) lub innych rozgrywkach piłkarskich.

Frekwencja
W sezonie rozegrano 4 mecze w Białymstoku z ograniczona ilością kibiców.

[a] - Ze względu na covid-19 ograniczenie ilości kibiców do 50% pojemności stadionu.
[b] - mecze bez udziału publiczności

Transfery, kontrakty 
 Od sezonu 2019/2020 każda drużyna ma obowiązek wystawiania w składzie co najmniej jednego młodzieżowca, którego wiek w rozgrywkach ekstraklasy wynosi do 22 lat. Zniesiono także limit obcokrajowców spoza UE Przepis funkcjonował już w 1 i 2 lidze, gdzie maksymalny wiek młodzieżowca wynosi 21 lat.
 - Letnie okno transferowe 1.07.2020 - 5.10.2020 
 - Zimowe okno transferowe

Mecze sparingowe 
Przygotowania do sezonu rozpoczęły się 30 lipca, w dniach 1-8 sierpnia drużyna spędziła na obozie przygotowawczym w Uniejowie.

Powołania do reprezentacji

Jagiellonia II Białystok 
Zespół rezerw wystąpi w I grupie III Ligi, trenerzy: Wojciech Kobeszko i Jan Pawłowski.
 Finał Okręgowego Pucharu Polski: Hajnówka, 19.05.2021, Jagiellonia II Białystok: Olimpia Zambrów 1:3.

 Zawodnik zgłoszony lub grający w I składzie.

Zobacz też

Przypisy

Uwagi

Źródła 
 Oficjalna strona klubu
 Portal 90minut.pl

Jagiellonia Białystok w krajowych rozgrywkach ligowych w piłce nożnej
2020 w piłce nożnej
2021 w piłce nożnej
2020 w polskim sporcie
2021 w polskim sporcie